Zipoétès, Zipoetes, Zipoites, Ziboetes ou Ziboites (en grec : Ζιποίτης ou Zιβoίτης) est un nom propre qui peut désigner :

 Zipoétès (mort vers 280 av. J.-C.), roi de Bithynie ;
 Zipoétès (fl. 279–276 av. J.-C.), roi de Bithynie ;
 Zipoétès (fl. vers 250/240 av. J.-C.), prétendant au trône de Bithynie.